brąz – barwa brązowa
 brąz – stop miedzi

Zobacz też 
 epoka brązu
 brązowanie – uszlachetnianie druku